Jean Libert (né en 1954), graphiste belge
 Jean Libert (1913-1995), auteur belge qui partage avec Gaston Vandenpanhuyse (1913-1981) les pseudonymes Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel